Batliner ist ein vorwiegend im Fürstentum Liechtenstein verbreiteter Familienname. Prominente Namensträger sind u. a.

 Alexander Batliner (* 1967), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Christian Batliner (* 1968), liechtensteinischer Politiker (FBP) und Rechtsanwalt
 Eduard Batliner (1899–1989), Direktor der Liechtensteinischen Landesbank
 Emil Batliner (1869–1947), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Gerard Batliner (1928–2008), liechtensteinischer Politiker (FBP) und Rechtsanwalt
 Herbert Batliner (1928–2019), liechtensteinischer Rechtsanwalt und Finanztreuhänder
 Josef Batliner (1892–1956), österreichischer Politiker und Mediziner
 Manfred Batliner (* 1963), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Thomas Batliner (* 1959), liechtensteinischer Springreiter und Trainer
 Vinzenz Batliner († 1988), Leiter des Fürstlich Liechtensteinischen Sicherheitskorps